

Källor 
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(216916), IAU, Minor Planet Center, Läst 14 juli 2009

Småplaneter 216001